Scitovszky ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Scitovszky (1878–1959), ungarischer Politiker, Parlamentspräsident und Innenminister (1926–1931)
 János Scitovszky (1785–1866), ungarischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche und Erzbischof von Gran
 Tibor Scitovszky (1875–1959), ungarischer Diplomat und Politiker